Newmark ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Newmark (* 1976), deutsche Philosophin und Kulturjournalistin
 Craig Newmark (* 1952), Internet-Unternehmer und Gründer der Internetplattform Craigslist mit Sitz in San Francisco
 John Newmark (1904–1991), kanadischer Pianist
 Lily Newmark (* 1994), britisch-US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Nathan M. Newmark (1910–1981), US-amerikanischer Bauingenieur
 Peter Newmark (1916–2011), britischer Linguist

Siehe auch:
 Newmark-beta-Verfahren